Jämställdhet-göra-lära, JGL, är en grundläggande utbildning kring jämställdhet. Utbildningen bygger på upplevelsebaserad/erfarenhetsbaserad inlärning, och har som central utgångspunkt att i grunden är frågan om jämställdhet en kunskapsfråga. Utbildningen tar sin utgångspunkt i genusvetenskapen. Idag sker utbildning enligt JGL-konceptet såväl inom som utom Försvarsmakten. Konceptet JGL ägs, förvaltas och utvecklas av Försvarshögskolan i Sverige.

Externa länkar
Officiell webbplats
Försvarshögskolan

Ledarskapsutbildning